Spraitbach bezeichnet:
 Spraitbach, Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spraitbach (Lein), linker Nebenfluss der Lein bei Durlangen-Leinmühle